Bybee ist der Familienname folgender Personen:
 Joan L. Bybee (* 1945), US-amerikanische Linguistin

Bybee ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bybee (Illinois)
 Bybee (Kentucky)
 Bybee (Tennessee)
 Bybee (Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Bybee House, in Winchester, Kentucky, ID-Nr. 79003570
 Bybee-Howell House, in Sauvie Island, Oregon, ID-Nr. 74001716